Le nom Plan du Lac, parfois écrit Plan-du-Lac, peut faire référence à :

 Le Plan du Lac, petit lac de retenue sur le Vénéon, dans le département de l'Isère, en France ;
 Le refuge du Plan du Lac, un refuge de montagne situé dans le massif de la Vanoise, dans le département de la Savoie, en France.